Ephelis är ett släkte av svampar. Ephelis ingår i familjen Clavicipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Köttkärnsvampar
Ephelis